Luigi Cornaro ist der Name folgender Personen:

* Luigi Cornaro (Humanist) (1467–1565), italienischer Humanist
 Luigi Cornaro (Kardinal) (1517–1584), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Zadar